Conferenza Internazionale dei Partiti e delle Organizzazioni Marxisti-Leninisti è il nome dei due differenti organizzazioni politici:
 Conferenza Internazionale dei Partiti e delle Organizzazioni Marxisti-Leninisti (International Newsletter), maoista
 Conferenza Internazionale dei Partiti e delle Organizzazioni Marxisti-Leninisti (Unità e Lotta), hoxhaista